Pembaur ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Pembaur der Ältere (1848–1923), österreichischer Komponist und Musikdirektor
 Josef Pembaur der Jüngere (1875–1950), österreichischer Pianist und Komponist
 Karl Pembaur (1876–1939), Komponist und Kirchenmusiker
 Maria Elisabeth Pembaur (1869–1937), deutsche Pianistin
 Walter Pembaur (1886–1948), österreichischer Publizist und Politiker